Coulonges kan syfta på:
 Coulonges, Charente
 Coulonges, Charente-Maritime
 Coulonges, Vienne